Diospyros rugosa är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Saporta, och fick sitt nu gällande namn av Saporta. Diospyros rugosa ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
rugosa